Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 506 dans le monde.

 Route fédérale 506 en Allemagne
 RS-506 au Brésil
 Route régionale 506 en Finlande
 Route nationale 506 en France